Santaterezinhense – abitanti di Santa Terezinha (Mato Grosso)
Santaterezinhense – abitanti di Santa Terezinha (Pernambuco)